Reziprozität (lateinisch  ‚aufeinander bezüglich‘, ‚wechselseitig‘) bezeichnet oder bezieht sich auf:

Menschliches Verhalten:
 Reziprozität (Soziologie), die Gegenseitigkeit im sozialen Austausch
 Indirekte Reziprozität, altruistisches Handeln zur Stärkung der eigenen Reputation
 Starke Reziprozität, altruistisches Belohnen und Bestrafen
 Reziproke Zuneigung und Attraktivität, Theorie, nach der Attraktivität entscheidend für gegenseitige Zuneigung ist

In der Kommunikation:
 Reziprokes Lehren, eine Unterrichtsform mit dem Ziel, das Leseverständnis zu fördern
 Reziproke Assimilation, in der Sprachwissenschaft die wechselseitige Beeinflussung zweier Laute

In der Theologie:
 Reziproke Immanenz, gegenseitiges In-Sein von Gott und Mensch durch Jesus Christus

Im Völkerrecht:
 Gegenseitigkeit (Völkerrecht), ein allgemeiner Grundsatz, nach dem Staaten sich gegenseitig gleiche Behandlung zukommen lassen
 Grundsatz im internationalen Handelsrecht über die Gleichwertigkeit gegenseitig gewährter Handelsvorteile und eines der Prinzipien der Welthandelsorganisation, siehe Welthandelsorganisation #Reziprozität

In der Wirtschaft:
 Reziprokes Dumping, im Handel ein beiderseitiger Austausch desselben Produkts durch Dumping

In der Biologie:
 Reziproker Altruismus, altruistisches Verhalten, das erwidert wird
 Reziprozitätsregel (bekannter als Uniformitätsregel), die erste der Mendelschen Regeln
 Reziproke Hemmung, die Hemmung eines Spinalreflexes durch einen anderen Reflex, auch anwendbar auf komplexes und andauerndes Verhalten

In der Mathematik:
 das Reziproke, der Kehrwert einer Zahl
 Reziproke Proportionalität besteht, wenn das Produkt zweier Zahlenwerte konstant ist
 Quadratisches Reziprozitätsgesetz (und höhere Reziprozitätsgesetze) in der Zahlentheorie
 Kubisches Reziprozitätsgesetz in der Zahlentheorie
 Artinsches Reziprozitätsgesetz in der Klassenkörpertheorie
 Frobenius-Reziprozität in der Darstellungstheorie
 Reziprokes Polynom, ein Polynom, dessen Koeffizienten in einem geeigneten Sinne symmetrisch sind

In der Physik:
 Reziprokes Gitter, wird in der Festkörperphysik und der Festkörperchemie für den Satz aller Vektoren  angewendet
 die Gleichheit der Antennencharakteristik beim Senden und Empfang, siehe Antenne #Reziprozität
 Reziprozitätstheorem, in der Elektrotechnik ein umkehrbares Zweitor (elektrisches Bauelement/Netzwerk) 
 Onsagerscher Reziprozitätssatz, in der Thermodynamik der Zusammenhang verschiedener Flüsse und Kräfte außerhalb des Gleichgewichts

Siehe auch:
 Reziprokpronomen, reziprokes Pronomen, Reziprokum
 Reziprokes Verb
 Reziprokenregel